Filippinerne deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1924 i Paris og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget 1980 i Moskva, som nationen boykottede. Filippinerne har desuden deltaget i fem vinterlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Filippinernes OL-statistik  på Sports-reference.com

Filippinerne ved sommer-OL
Filippinerne ved vinter-OL
OL